В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-3, 4-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
  Яна Новотна (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Катарина Малеєва (2-ге коло)
  Дженніфер Капріаті (півфінал)
  Гелена Сукова (3-тє коло)

 Лейла Месхі (1-ше коло)
 Наталі Тозья (1-ше коло)
 Наташа Звєрєва (3-тє коло)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)
 Юдіт Візнер (1-ше коло)
 Анке Губер (чвертьфінал)
 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Мерседес Пас (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open